Il singolare  del Knoxville Challenger 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Kei Nishikori era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Jesse Levine ha battuto in finale Brian Baker 6–2, 6–3.

Teste di serie

 Michael Russell (quarti di finale)
 Bobby Reynolds (primo turno)
 Rik De Voest (secondo turno)
 Izak van der Merwe (secondo turno)

  Vasek Pospisil (quarti di finale)
  Uladzimir Ihnacik (quarti di finale)
  Michael Yani (secondo turno)
  Greg Jones (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Knoxville Challenger 2011